Фуше де Карей (де Карель, де Карейль; ):

 Фуше де Карей, Луи Франсуа (1762—1835) — французский генерал и барон, участник революционных и наполеоновских войн.
 Фуше де Карей, Луи Александр (1826—1891) — французский посол в Австрии, сенатор и публицист.

Примечания